Jackson County er navnet på 24 counties i USA:

 Jackson County, Alabama
 Jackson County, Arkansas
 Jackson County, Colorado
 Jackson County, Florida
 Jackson County, Georgia
 Jackson County, Illinois
 Jackson County, Indiana
 Jackson County, Iowa
 Jackson County, Kansas
 Jackson County, Kentucky
 Jackson Parish, Louisiana
 Jackson County, Michigan
 Jackson County, Minnesota
 Jackson County, Mississippi
 Jackson County, Missouri
 Jackson County, North Carolina
 Jackson County, Ohio
 Jackson County, Oklahoma
 Jackson County, Oregon
 Jackson County, South Dakota
 Jackson County, Tennessee
 Jackson County, Texas
 Jackson County, West Virginia
 Jackson County, Wisconsin